Болгарское ополчение в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов () — болгарское ополчение, часть Русской армии, составлена из болгар-добровольцев, воевавшие против Османской империи под командованием генерала Николая Григорьевича Столетова в период Русско-турецкой войны, 1877—1878 годов.

Рядовые участники ополчения назывались «ополченцы-поборники». 18 мая 1877 года недалеко от города Плоешти делегация из города Самары, во главе которой были Ефим Кожевников и Пётр Алабин, торжественно вручила Знаменной роте болгарского ополчения — 3-я рота из 3-й дружины — Самарское знамя. Болгарские ополченцы сражались с ним в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, за Шипку и Шейново. В июле 1877 года ополчение было переформировано в Болгарское земское войско.

История 
В октябре 1876 года известный знаток востока и доверенный деятель славянских благотворительных комитетов, отставной генерал-майор Ростислав Фадеев представил начальнику главного штаба, генерал-адъютанту графу П. А. Гейдену, особую записку, озаглавленную: «Болгарское дело в турецкой войне», в которой старался выяснить наше положение в случае очередной войны с Османской империей (Турцией). В записке этой генерал Фадеев решительно высказывался за привлечение к военным действиям болгарских добровольцев через посредство болгарских комитетов. Таких добровольцев предполагалось набрать 15 000 и присоединить к ним 5 000 отпускных русских солдат, а для командования ими собрать всех служивших в России офицеров из болгар.

Записка генерала Фадеева была представлена военному министру и доведена до сведения Императора Александра II.

Война с Турцией была решена окончательно осенью 1876 года в Крыму, где находился тогда Александр II. Там же, в присутствии Великого Князя Николая Николаевича, избранного на должность Главнокомандующего, были обсуждены все предварительные военные меры, в том числе и формирование болгарских дружин.

Во главе Болгарского ополчения решено было поставить, по представлению военного министра, генерального штаба генерал-майора Николая Григорьевича Столетова.

В Кишинёве поселилось до тысячи болгар, участвовавших в сербско-турецкой войне, по большей части лишенных средств к жизни. 31 марта 1877 года в Армянское подворье собрались около 700 болгарских добровольцев. Когда им сообщили, что они поступают под начальство генерала Столетова, болгары закричали: «Ура! Да живей русский Царь и майка Руссия!». Они вместе с российским кадром (100 человек) были сведены 2 апреля 1877 года в три дружины, которые получили обмундирование и ружья Шаспо и прошли в 10 дней краткий курс военного обучения.

С началом войны дружины были переведены в Румынию, где пробыли 1½ мес. в течение которых в ополчение поступило ещё 4 300 болгар-добровольцев; тогда удалось сформировать уже 6 дружин.

18 июня 1877 года ополчение было включено в Передовой отряд генерал-лейтенанта Гурко; 20 июня приказано образовать ещё 6 дружин; каждая из существующих выделила по одной роте, сведенных в бригаду, и на них были возложены прием, обмундирование, снаряжение и обучение вновь вступающих в ряды ополчения болгарских добровольцев.

Форма и обмундирование болгарских ополченцев 

Барашковая шапка по образцу местной, с цветным суконным верхом; кафтан (мундир) тёмно-зелёного или чёрного сукна, как у моряков, с отложным воротником, без талии, двубортный, с металлическими гладкими пуговицами, с перемычкою сзади, с двумя карманами по бокам и с красными плечевыми погонами; шаровары темно-зелёного или чёрного сукна, на манер местных, широкие вверху и узкие внизу; плащ (шинель) по образцу наших для нижних чинов, из серого сукна, с красными плечевыми погонами, но без петлиц на воротнике; сапоги тоже по образцу наших для нижних чинов с правом заменить их со временем местными опанками; галстук; ремень поясной с пряжкою; по две патронные сумки на человека, каждая на 30 патронов; мешок (вместо ранца) с суконными, подшитыми холстом, подвязками; железный котелок; суконные портянки; рубашки из холста; исподние брюки из подкладочного холста; суконные рукавицы и шерстяные варежки.

Состав болгарского ополчения 
По сформировании 6-ти болгарских дружин офицеры, назначенные состоять в них, были распределены следующим образом:
 Начальник ополчения — генерального штаба генерал-майор Н. Г. Столетов (ему были даны права начальника дивизии; подчинялся он непосредственно начальнику штаба действующей армии).
 Начальник штаба — генерального штаба подполковник Рынкевич.
 Адъютант по хозяйственной части — гвардии штабс-капитан Ильин.
 Адъютант по строевой части — штабс-ротмистр Сухотин.
 Ординарцы: гвардии штабс-ротмистры Неверов и Лукашев и поручик Сухонин.
 Интендант ополчения — полковник Исаев.
 Прикомандированные к штабу: гвардии штабс-капитан Чиляев, капитаны Янович, Ефремов и Мерчанский.

I бригада 
 Командир бригады полковник Депрерадович, Фёдор Михайлович
 Командир бригады полковник Корсаков
 Бригадный священник архимандрит Амфилохий
 1-я дружина
Командир дружины подполковник Кесяков (переименован из гвардии, болгарин по происхождению)
Дружинный адъютант поручик Новицкий,
Дружинный казначей поручик Зякин
 Командир 1-й роты капитан Илышев
 Командир 2-й роты капитан Стрижевский
 Командир 3-й роты штабс-капитан Полянский
 Командир 4-й роты штабс-капитан Красинский
 Командир 5-й роты штабс-капитан Колесинский
 Субалтерн-офицеры подпоручик Делов и Стоянов (болгары)
 Прикомандированные: штабс-капитаны Лобановский и Ламбухин, поручики Прилуцкий и Савельев, гв. подпоручик Соллогуб и прапорщик Вальднер
 Врач надворный советник Бонев (болгарин), который впоследствии был назначен старшим врачом ополчения
 2-я дружина
Командир дружины майор Куртьянов
Дружинный адъютант поручик Богушевский
 Командир 1-й роты капитан Медынский
 Командир 2-й роты капитан Гурский
 Командир 3-й роты штабс-капитан Малинин
 Командир 4-й роты штабс-капитан Морозов
 Командир 5-й роты штабс-капитан Обнинский
 Прикомандированные: штабс-капитан Волгин, поручик Сокольский, поручик Шиваров (болгарин), поручик Скорняков; юнкеры Блысков, Попов, Паница, Узунов (болгары)
 Врач Мирков (болгарин)

II бригада 
Командир бригады флигель-адъютант, полковник князь Вяземский
Бригадный адъютант поручик Астафьев,
Бригадный священник о. Драганов
 3-я дружина
Командир дружины подполковник Калитин
Дружинный адъютант подпоручик Поликарпов,
Дружинный казначей поручик Беляев,
Заведующий оружием поручик Попов
 Командир 1-й роты капитан Федоров
 Командир 2-й роты штабс-капитан Усов
 Командир 3-й роты штабс-капитан Попов
 Командир 4-й роты поручик Филов (болгарин)
 Командир 5-й роты штабс-капитан Стессель
 Субалтерн-офицеры поручик Живарев, подпоручик Добровский, подпоручик Кисов (болгарин), подпоручик Гуджев (болгарин), прапорщик Лазарев и прапорщик Болышев
Врач Вязанков (болгарин)
 4-я дружина
Командир дружины майор Редькин
Дружинный адъютант поручик Коростелев
Дружинный казначей поручик Андреевский
 Командир 1-й роты капитан Николов (болгарин)
 Командир 2-й роты штабс-капитан Михеда
 Командир 3-й роты штабс-капитан Киселев
 Командир 4-й роты штабс-капитан Крейцбрист
 Командир 5-й роты поручик Кашталинский
 Субалтер-офицеры: поручик Симанский и поручик Забелин
 Врач Угрюмов

III бригада 
Командир бригады флигель-адъютант, полковник, граф М. П. Толстой
 5-я дружина
Командир дружины подполковник Нищенко
Дружинный адъютант поручик Рудомино
Дружинный казначей поручик Иващенко
 Командир 1-й роты капитан Сухомлинов
 Командир 2-й роты капитан Амосов
 Командир 3-й роты штабс-капитан Розанов
 Командир 4-й роты поручик Чернявский
 Командир 5-й роты поручик фон-дер-Ховен
 Субалтерн-офицеры поручики Ильин, Павлов, Плещанский, Сахаров, Войцеховский, Рутковский; подпоручики: Николаев, Максютенко 1, Максютенко 2
Прикомандированные: капитан Поль и штабс-капитан Пуцята
 6-я дружина
Командир дружины подполковник Беляев
Дружинный адъютант поручик Рябцов
Дружинный казначей поручик Сократов
 Командир 1-й роты штабс-капитан Васильев
 Командир 2-й роты штабс-капитан Якобсон
 Командир 3-й роты штабс-капитан Щостак
 Командир 4-й роты штабс-капитан Мещев
 Командир 5-й роты поручик Линкольн
 Прикомандированные: штабс-капитан Новлянский, поручик Плещинский

Впоследствии прибыли и были зачислены в состав ополчения ещё следующие офицеры:
Полковник Энгельгардт;
Подполковники Депрерадович, граф Тизенгаузен, Львов;
Капитаны Григорьев, Марциновский;
Штабс-Капитаны Товаров, Афанасьев, Севрюк, Рогозинский, Местников, Любомский(болгарин), Ханкиопов, Ковалевский, Ясинский;
Поручики Гюббенет, Жданов, Скоробогатов, Поражецкий, Лебедев, Терминский, Кругликов;
Подпоручики Бужинский, Данилов;
Гв. прапорщик Ползиков;
Подпоручик Качалов;
Прапорщики Ротин, Лисенко, Сенкевич, Селиванов, Людницкий, Сарнит.

Примечания

Литература 
 Овсяный Н. Р. Болгарское ополчение и земское войско Болгарское ополчение и земское войско.

Русско-турецкая война (1877—1878)
Иррегулярные войска Российской империи
Военная история Болгарии
Оборона Шипки